Termenul „Trail of Tears” se poate referi la:

Trail of Tears - formație de muzică ușoară
Drumul lacrimilor, izgonirea amerindienilor din regiunile fertile din America de Nord